LSQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Maria Dolores, Los Angeles, Cile
 LSQ - lingua dei segni quebechese (Langue des signes québécoise)